Antoni Soler i Clariana (Reus 1835 - 1896) advocat i polític català
 Antoni Soler i Ramos (Olot, 1729 – El Escorial, 1783) compositor català
 Antoni Soler i Ricart (Barcelona, 1951) professor, escriptor i pacifista català
 Antoni Soler Rosselló (Reus, 1899 - segle XX) dibuixant català
 Joan Antoni Soler i Rafart, conegut com a Toni Soler, (Bassella, 1947 – 1998) pilot de motociclisme català
 Toni Soler i Guasch (Figueres, 1965) periodista i escriptor català